Termenul Canto poate să însemne
„unghi”, (fr. cantho-, cf. lat. canthus, gr. kanthos) „ligament palpebral, comisură a pleoapelor”. 
în literatură o poezie lungă (poem)
canto (muzică), un gen de muzică vocală; cânt, cântare (studiul tehnicii și artei interpretării vocale).
Antroponime:
Ernesto Canto (* 1959), atlet mexican
Joseph Canto d'Irles (1731–1797), mareșal austriac
Miguel Canto (* 1948), boxer mexican

Vezi și
Bel canto (dezambiguizare)
Canto do Buriti, oraș în Piauí (PI), Brazilia 
Profesor de canto, specialist în formarea și educarea vocilor cântate și declamate.